Autostrada A18 steht für:

 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A18 (Italien)
 eine Autobahn in Polen, siehe Autostrada A18 (Polen)